Trois classes de navires de la Regia Marina ou de la marine grecque portent le nom de classe Etna :
 la , une classe de quatre croiseurs construits pour la Regia Marina à la fin des années 1880 ;
 la , une classe de deux croiseurs lancés dans les années 1940 pour la marine thaïlandaise, réquisitionnés par la Regia Marina, et jamais achevés ; 
 la , une classe de deux navires ravitailleurs de la marine grecque construits à la fin des années 1990.